Halbfass steht für:

 Halbfass, ein altes österreichisches Volumenmaß

Halbfass ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Halbfaß (1856–1938), deutscher Hydrologen
 Wilhelm Halbfass (1940–2000), deutscher Indologe

Siehe auch:
 
 Halbfaß